Deux districts du Kazakhstan portent le nom de district d'Abaï () :
 le district d'Abaï, situé dans l'oblys de Karaganda ;
 le district d'Abaï, situé dans l'oblys du Kazakhstan-Oriental.